Ture Rangström kan avse:

Ture Rangström (tonsättare) (1884–1947), svensk tonsättare
Ture Rangström (dramatiker) (född 1944), svensk dramatiker och teaterchef, den föregåendes sonson